Bantam může být:

 bantam (kolo) – druh kola s konkávním (zapuštěným) středem (diskem) a přesahující pneumatikou
 Bantam (Connecticut) – obec ve státě Connecticut
 Bantam (Ohio) – obec ve státě Ohio
 Banten – někdejší název pro indonéské město a provincii
 bantamka – plemeno slepic
 bantamová váha – zkráceně sportovní váhová kategorie